Вне поля зрения (фильм, 1998) () — американский боевик, реж. Стивен Содерберг.
 Вне поля зрения (фильм, 2006) () — израильская драма, реж. Даниэль Сыркин.
 Вне поля зрения (мультфильм) () — тайваньский мультфильм 2010 года.